Baja Dolok (Sipispis), een plaats in Indonesië
Baja Dolok (Tanah Jawa), een plaats in Indonesië